Dinagat (eiland), een eiland in de Filipijnse provincie Surigao del Norte;
 Dinagat (Dinagat Islands), een gemeente op dat eiland.